Bosznia-Hercegovina
Korita falu Bileća községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Korita falu Bosansko Grahovo községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
Korita falu Ilijaš községben, Szarajevó kantonban
Korita falu Tomislavgrad községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban

Horvátország
Korita falu Lipik községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Korita falu Mljet községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Korita falu Otok községben, Split-Dalmácia megyében
Korita falu Rakovica községben, Károlyváros megyében

Montenegró
Korita falu Bijelo Polje községben

Szlovénia
Korita falu Idrija községben, Goriška régióban
Korita na Krasu falu Miren–Kostanjevica községben, Goriška régióban